Brécy, commune française de l'Aisne
 Brécy, ancienne commune française des Ardennes, auj. intégrée à Brécy-Brières
 Brécy, ancienne commune française du Calvados, auj. intégrée à Saint-Gabriel-Brécy
 Brécy, commune française du Cher

Voir aussi 

Brécy-Brières, commune française des Ardennes
Saint-Gabriel-Brécy, commune française du Calvados

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France